Strojnica je lahko:
 vsako avtomatsko orožje (po navadi starejši naziv za mitraljez)
 prostor, v kateri se nahajajo stroji (npr. ladijska strojnica)